Mario González (ur. 1901) – urugwajski bokser
 Mario González (ur. 1969) – meksykański bokser
 Mario González (ur. 1950) – urugwajski piłkarz
 Mario González (ur. 1971) – meksykański judoka
 Mario González (ur. 1975) – kubański pływak
 Mario González (ur. 1997) – salwadorski piłkarz
 Mario González (ur. ??) – ekwadorski zapaśnik